Lübbersdorf ist der Name folgender Orte:

 Lübbersdorf, Stadtteil von Oldenburg in Holstein, Schleswig-Holstein
 Lübbersdorf, Ortsteil von Galenbeck, Mecklenburg-Vorpommern